Le pseudonyme ou le sigle Gafa se réfère à :

Personnalités 
Melchiorre Gafa (1636-1667), sculpteur maltais
Lorenzo Gafa (1638-1703), architecte maltais, frère du précédent

Sigles 
GAFA peut désigner :
 les quatre géants du Web : Google, Apple, Facebook, Amazon qui sont les grandes firmes nord-américaines pionnières dans le marché du numérique et qui dominent ce marché. Elles sont les principales entreprises visées par la taxe GAFA, taxe sur les services numériques introduite en France en 2019. Elles sont parfois également nommées les Big Four, ou les Big Five ou « The Five » depuis l'ajout du M de Microsoft, qui donne une extension de l'acronyme, devenant GAFAM. Leur position de leaders sur le marché du numérique tend à être convoitée par les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber). Leurs équivalents chinois sont les BATX ;
 Geometric and Functional Analysis, un périodique mathématique.
 Le Glaucome aigu par fermeture de l'angle, maladie ophtalmologique

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Google, 
 Apple, 
 Facebook, 
 Amazon